Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1964 bestod av 12 lag, och HJK från Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1964 i Finland
Fotbollssäsongen 1964
1964